Мисуркин — русская фамилия. Известные носители:
 Мисуркин, Александр Александрович (род. 1977) — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса.
 Мисуркин, Афанасий Фомич (1903—1984) — руководитель группы НИИ-6, Лауреат Ленинской премии в области техники (1966 год).